Sallé désigne notamment :

Toponymes 
 Sallé, une commune du Burkina Faso.
 Sallé, un village du Cameroun.

Personnalités 
 Marie Sallé (1707-1756), danseuse française.
 Jacques-Antoine Sallé (1712-1778) avocat et jurisconsulte, membre de l'Académie de Berlin, auteur de L'Esprit des  Ordonnances, édits et déclarations de Louis XV (1752, 1754, 1759, 1771), ainsi que du Nouveau Code de curés (1778).
Francisque Ernest Edmond Gaston Sallé (1874-?), général français.
 André Augustin Sallé (1891-1961), sculpteur français.
 Louis Sallé (1917-1986), personnalité politique française.
 Bernard Sallé, (né en 1951), auteur et metteur en scène français.
 Adama Sallé (1981-2014), écrivain et réalisateur burkinabé.

Divers 
 Mademoiselle Sallé, pièce de théâtre de Jean-François Bayard, Dumanoir et Saintine, 1841

Voir aussi 
 Étienne François Sallé de Chou (1754-1832), personnalité politique et magistrat français.
 Saré Coly Sallé, chef-lieu d'arrondissement du Sénégal.

Homonymie